Wilhelm Hartel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Hartel (1839–1907), österreichischer Klassischer Philologe und Politiker
 Wilhelm Hartel (Mediziner) (* 1930), deutscher Chirurg